Der Fed Cup 2016 war die 54. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen.

Weltgruppe

Erste Runde

Rumänien – Tschechien

Deutschland – Schweiz

Frankreich – Italien

Russland – Niederlande

Halbfinale

Schweiz – Tschechien

Frankreich – Niederlande

Finale

Frankreich – Tschechien

Play-offs

Russland – Weißrussland

Spanien – Italien

Rumänien – Deutschland

Australien – Vereinigte Staaten

Weltgruppe II

Erste Runde

Slowakei – Australien

Serbien – Spanien

USA – Polen

Kanada – Weißrussland

Play-offs 

Vier Mannschaften qualifizierten sich aus der Zone Group I: zwei Mannschaften aus der Europa-/Afrika-Zone, eine Mannschaft aus der Asien-/Ozeanien-Zone und eine Mannschaft aus der Amerika-Zone.

Serbien – Belgien

Slowakei – Kanada

Polen – Taiwan

Ukraine – Argentinien

Amerika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 3. bis 6. Februar 2016
Austragungsort: Country Club Las Palmas, Santa Cruz de la Sierra, Bolivien
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf

Datum: 1. bis 6. Februar 2016
Austragungsort: Centro de Tenis Honda, Parque del Este, Bayamón, Puerto Rico
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Asien-/Ozeanien-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichnete Mannschaft stieg in die Gruppe II ab

Datum: 3. bis 6. Februar 2016
Austragungsort: True Arena Hua Hin, Hua Hin, Thailand
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft stieg in die Gruppe I auf

Datum: 11. bis 16. April 2016
Austragungsort: True Arena Hua Hin, Hua Hin, Thailand
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Europa-/Afrika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften qualifizierten sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 3. bis 6. Februar 2016
Austragungsort: Städtisches Tenniszentrum, Eilat, Israel
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe III ab

Datum: 13. bis 16. April 2016
Austragungsort: Gezira Sporting Club, Kairo, Ägypten
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe III 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II auf

Datum: 11. bis 16. April 2016
Austragungsort: Bellevue, Ulcinj, Montenegro
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Siehe auch 
 Davis Cup 2016

Weblinks 

 Fed Cup

2016
Tennisturnier 2016